El término timbre puede referirse a:

 el sello para estampar imágenes grabadas;
 el sello postal o estampilla, etiqueta de correos, comprobante de pago previo para el envío de correspondencia postal;
 el papel timbrado, un papel emitido por el Estado;
 el timbre (heráldica), insignia que se coloca en la parte superior de un escudo de armas;
 el timbre eléctrico, dispositivo capaz de producir una señal sonora al pulsar un interruptor;
 timbre (Acacia angustíssima) una planta;
 timbre o guamo (Inga spuria), una planta.
 el nombre común de la planta ''Calliandra houstoniana var. anomala

 Música 
 el timbre (acústica), cualidad del sonido que permite distinguir al viso la misma nota producida por dos instrumentos musicales diferentes;
 el timbre (canto)''', el sonido específico de un cantante.

Enlaces externos